Вейт — фамилия.
 Вейт, Даниэль (род. 1956) — бельгийский футболист, нападающий.
 Вейт, Памела — фигуристка из Великобритании, чемпионка мира 1956 года, чемпионка Европы 1956, чемпионка Великобритании 1956 года в танцах на льду.